Manuel Mas Devesa (Alacant, 1972), compositor valencià, catedràtic de Composició al Conservatori Superior de Música d'Alacant 
 Manuel Mas i Estela (Cabrils, 1948), economista i polític català, alcalde de Mataró i diputat al Congrés dels Diputats
 Manuel Mas i Ribó (Barcelona, 1946 - Andorra la Vella, 2001), advocat, polític i escriptor andorrà
 Manuel Mas i Candela (Crevillent, 1829 - Madrid, 1908), músic i compositor valencià